Il singolare del torneo di tennis Neu Ulm Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Prinosil che ha battuto in finale Olivier Delaître 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 David Prinosil (Campione)
 Assente
 Alberto Berasategui (semifinali)
 Olivier Delaître (finale)

 Gabriel Markus (quarti di finale)
 Alberto Mancini (quarti di finale)
 Sláva Doseděl (semifinali)
 Roberto Azar (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Neu Ulm Challenger 1993